José Carlos Soares (futebolista), atacante brasileiro
 José Carlos Soares (jornalista), português
 José Carlos Soares (poeta), português 

Desambiguações de antropônimos